Жужело може бити:

 Жужело (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Жужело (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ